Тайм-аут ():
 Тайм-аут — перерыв в спортивных играх.
 Тайм-аут (телекоммуникации) — то же, что время ожидания.

 «Тайм-Аут» — советская и российская рок-группа, основанная в 1987 году.
 «Тайм-Аут» — советская хард-рок-группа из Свердловска.

 Time Out — международный журнал о развлечениях и культурной жизни.
 Time Out — альбом джаз-квартета Дейва Брубека (1959).